Джон Райт
 Райт, Джон (род. 1962) — британский снукерист.
 Райт, Джон (1568—1605) — английский заговорщик.
 Райт, Джон — американский кёрлингист.
 Райт, Джон Джозеф (1909—1979) — американский кардинал. Титулярный епископ Эгеи и вспомогательный епископ Бостона с 1947 по 1950. 
 Райт, Джон Майкл (1617—1694) — английский и шотландский художник-портретист, работавший в стиле барокко.
 Райт, Джон Ч. (род. 1961) — американский писатель-фантаст, технический редактор.